Abel — personagem bíblico
 Abel (filme) — filme de 1986
 Prémio Abel — prémio dado a matemáticos em homenagem a Niels Henrik Abel

Pessoas
 Karl Friedrich Abel — compositor alemão
 Niels Henrik Abel — matemático norueguês
 Thomas Abel — padre e mártir inglês
 Abel Ferreira (treinador) — treinador português
 Gottlieb Friedrich Abel — botânico alemão
 Abel Verônico — futebolista brasileiro contemporâneo de Pelé

Personagens fictícios
 Abel (Ursinho Pooh) — personagem das histórias do Ursinho Pooh muitas vezes chamado apenas de Coelho

Desambiguações de antropônimos